Левкоев — фамилия; имеет женскую форму Левкоева.
 Левкоев, Григорий Алексеевич (1899—1986) — советский актёр и кинорежиссёр.
 Левкоев, Игорь Иванович (1909—1978) — советский химик-органик.
 Левкоев, Николай Александрович (1891—1982) — советский театральный актёр, режиссёр и педагог, народный артист РСФСР.